Kiss Antal (1814–1867 után) magyar honvédfőhadnagy, majd alszázados
 Kiss Antal (1826 vagy 1827 – 1864 után) magyar származású amerikai szabadságharcos
 Kiss Antal (1924) újságíró, szerkesztő
 Kiss Antal (1933–1957) 1956-os szabadságharcos, fűtő
 Kiss Antal (1935–2021) olimpiai ezüstérmes atléta, gyalogló, edző
 Kiss Antal (1949) biokémikus, a biológiai tudományok kandidátusa
 Kiss Antal (1962) ejtőernyős
 Kiss Antal (1969) bölcsész, teológus, fejlesztéspolitikus, miniszteri biztos 2014-től

Jegyzetek